Lavoine ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Lavoine im Département Allier

Lavoine ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Lavoine (1921–1965), französischer Boxer
 Marc Lavoine (* 1962), französischer Musiker